Perwomajski () – miasto na Ukrainie w obwodzie charkowskim.

Historia 
Miasto posiada prawa miejskie od 1991.

Demografia

Przypisy 

 
Miasta w obwodzie charkowskim
Rejon perwomajski (obwód charkowski)